Landkreis Sternberg bezeichnet

 den ehemaligen Landkreis Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Kreis Sternberg
 den ehemaligen Landkreis Sternberg in Mähren, siehe: Landkreis Sternberg (Mähren) 
 den ehemaligen Landkreis Sternberg in der preußischen Provinz Brandenburg, 1873 geteilt in die Landkreise Weststernberg und Oststernberg, siehe Kreis Sternberg (Brandenburg)